Örsted eller Ørsted kan syfta på:

 Örsted – en fysikalisk enhet för magnetisk fältstyrka.
 Ørsted (satellit)
 Ørsted, Assens kommun – ort i Assens kommun
 Ørsted, Norddjurs kommun – ort i Norddjurs kommun
 Ørsteds socken
 Ørsted eller Örsted (energibolag) – danskt bolag som producerar och distribuerar el och naturgas

Personer 
Anders Sandøe Ørsted, dansk jurist och statsminister
Anders Sandøe Ørsted (botaniker)
Hans Christian Ørsted, dansk fysiker och kemist
Hans-Henrik Ørsted, dansk cyklist
Niels-Henning Ørsted Pedersen, dansk jazzbasist

Se även 
Regeringen Ørsted
Ørstedsparken, park i Köpenhamn